Charles „Bud” Taylor (1903-1962) – amerykański bokser
 Charles Taylor (ur. 1931) – kanadyjski filozof
 Charles Taylor (ur. 1948) – liberyjski polityk, prezydent Liberii (1997–2003)
 Charles Taylor (1863–1915) – walijski rugbysta, oficer Royal Navy
 Charles Taylor – saksofonista.